hofstad (residentie), ook residentie, de stad waar de regerend vorst van een land woont
 Den Haag, een stad in Nederland
 Hofstadgroep of ook wel hofstadnetwerk
 Hofstad Radio, een voormalig radiostation uit Den Haag.
 Hofstadt, een dorp in de gemeente Herzogenrath in Noordrijn-Westfalen
 Hofstatt, een winkelcentrum in het centrum van München